Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare della fase finale dell'edizione 2020-2021 della Coppa di Francia di calcio.

Date

Squadre

Trentaduesimi di finale

Tabellini

Risultati 

|colspan="4" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9-10-11 febbraio 2021

Sedicesimi di finale

Tabellini

Risultati 

|colspan="4" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5-8 marzo 2021

Ottavi di finale

Tabellini

Risultati 

|colspan="4" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6-7 aprile 2021

Quarti di finale

Tabellini

Risultati 

|colspan="4" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20-21 aprile 2021

Semifinali

Tabellini

Risultati 

|colspan="4" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 maggio 2021

Finale

Note

Voci correlate 
 Coppa di Francia 2020-2021

Edizioni della Coppa di Francia